

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe

 Adamki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Adamki – część wsi Biała w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
 Adamki – kolonia wsi Okuninka w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa
 Adamki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Adamki – część wsi Czarnożyły w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Adamki – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Adamki – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów 
 Adamki – część wsi Pewel Wielka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Jeleśnia

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy

Przypisy

Linki zewnętrzne